Pegasus – oprogramowanie szpiegujące
 Pegasus – miasto w Nowej Zelandii
 Pegasus Linnaeus, 1758 – rodzaj ryb z rodziny pegazowatych (Pegasidae)
 Pegasus – konsola do gier wideo

 Pegasus Airlines – linie lotnicze
 Pegasus Mail – klient poczty elektronicznej
 Pegasus 1 – satelita
 Pegasus 2 – satelita
 Pegasus-3 – satelita
 Pegasus XL-2 – człon rakiety

Zobacz też 
 Pegaz
 Pegazus